Ятра:

 Ятра — индуистский термин.
 Ятра — деревня в Белоруссии